Željka Kovačević Andrijanić (Rijeka, 18. prosinca 1971.) je poznata hrvatska književnica , televizijska i radijska novinarka i voditeljica, novinarka u tiskovinama i na portalima informativnog i stručnog karaktera (1990.–...) te voditeljica brojnih kulturno-umjetničkih, humanitarnih i inih manifestacija i organizatorica istih (1990.–...).

Piše prozu i poeziju za odrasle i djecu , eseje, književne kritike i recenzije.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci najprije je diplomirala Predškolski odgoj (odgojiteljica djece rane i predškolske dobi), potom na Učiteljskom fakultetu Razrednu nastavu (magistra primarnog obrazovanja), a trenutačno je doktorandica-apsolventica Poslijediplomskog sveučilišnog znanstvenog doktorskog studija pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stekla je i internacionalnu diplomu grafičke dizajnerice pri Cambridge International Education Center Ivora – Obrazovnom centru Rijeka.

Životopis 

1987. godine, kao petnaestogodišnjakinja, u prvom razredu srednje škole, primljena je u Riječko književno i naučno društvo kao dotad, i nakon toga, najmlađi član.

1988. godine izabrana je za člana predsjedništva RKND-a. Iste godine, u dobi od 16 godina, RKND objavljuje njezinu prvu zbirku poezije. 

1990. godine primljena je u Hrvatsko književno-znanstveno društvo Rijeka. Te godine na anonimnom natječaju HKZD-a osvaja 3. mjesto sa zbirkom poezije "Nježni stihovi", koja biva objelodanjena nekoliko mjeseci kasnije. 

1993. godine u izdanju Biblioteke VAL CDM-a objavljena je njezina treća knjiga poezije "U njedrima oluje".

2006. godine postaje članicom i Društva hrvatskih književnika.

2009. godine u nakladi Društva hrvatskih književnika-Ogranka u Rijeci objavljena joj je četvrta knjiga, pod naslovom "Grad zatočenih prolaznika".

Njezin roman "Ulica neriješenih zagonetki" danju je svjetlost ugledao 2011. godine, kao i 2. dopunjena i izmijenjena izdanja zbirki poezije "U njedrima oluje" i "Grad zatočenih prolaznika". 

2012. godine objavljena je i njezina zbirka poezije "Miris zelenih jabuka / Dnevnik jedne ljubavi". 

Poezija i proza objavljivani su joj u brojnim knjigama, nekoliko antologija i monografija, zbornicima i časopisima za književnost i kulturu: knjizi izabranih priča "Jedna priča iz Domovinskog rata" u nakladi Hrvatskog društva pisaca, časopisu za književnost i umjetnost "Književnost uživo" u nakladi "Studija TiM" i Udruge "Katapult", časopisima za književnost i književne prosudbe "Književna Rijeka" Društva hrvatskih književnika – Ogranka u Rijeci, "Godišnjaku" Riječkog književnog i naučnog društva, zbornicima Hrvatskog književno-znanstvenog društva – Rijeka: "Pozdrav", "Susreti", "Sunce", "Plovidba", "Biografske minijature", časopisu za književnost "RiVal" Centra društvenih djelatnosti mladih, zbirkama-antologijama "Mlada Rijeka u stihu" (urednik: prof. dr. sc. Goran Kalogjera) i "Dan velikih valova (urednici: Urem, M.; Ušljbrka, G.; Zagorac, M.), "Školskim novinama", internet-portalima "Magazin GKR" i "Webstilus", karlovačkim časopisima za kulturu i umjetnost "Svjetlo" i "Forum" i drugdje.
Nastupala je na nizu književnih tribina i manifestacija te gostovala u brojnim televizijskim i radio emisijama.

Već neko vrijeme u pripremi za tisak deset je knjiga Željke Kovačević Andrijanić (proza i poezija za odrasle, mladež i djecu te stručni, znanstveni i stručno-znanstveni (metodički) priručnici i knjige namijenjene učiteljima u osnovnim školama i odgajiteljima u dječjim vrtićima...).

Kao glavna urednica, redaktorica, lektorica, korektorica, grafička dizajnerica i recenzentica nakladničkih kuća T3 I.D.E.M.O. MEDIA, Verba d.o.o. i  VENERUS te urednica, grafička dizajnerica, lektorica i korektorica pojedinih izdanja u nakladi DHK – Ogranka u Rijeci uredila je tridesetak knjiga poezije i proze poznatih domaćih autora.

Željka Kovačević Andrijanić bavi se znanstvenim istraživanjima teorije i prakse odgoja i obrazovanja te piše i objavljuje znanstvene i stručne radove, recenzije i osvrte (pedagogija) i aktivno sudjeluje na međunarodnim i državnim znanstvenim i stručnim skupovima pedagoga, psihologa, odgajatelja i učitelja.

Od 2010. godine bila je volonterka je u riječkoj Humanitarnoj udruzi Oaza (odgojno-obrazovni i socijalni rad; voditeljica programa za djecu predškolske i rane školske dobi, članica stručnog tima za profesionalnu orijentaciju učenika osmih razreda osnovne škole i voditeljica stručnog pedagogijsko-psihologijskog osposobljavanja volontera udruge).

Ako ju pitate, odgovorit će vam kako su njezine prve i najveće (poslovne) ljubavi novinarstvo odnosno "voditeljstvo", odnosi s javnošću te kultura i umjetnost (posebice književnost i hrvatski jezik), koji dijele isto, prvo mjesto. S medijima se, naime, u svojstvu voditeljice i novinarke, prvi put susreće 1990. godine, još kao osamnaestogodišnja novinarka i voditeljica, na prvoj riječkoj neovisnoj televiziji TvRi (1990. – 1991.). Zatim je, nakon stanke, uslijedio novinarsko-voditeljski rad na riječkom SVid radiju (1998. – 1999.), pa nakon nove stanke voditeljsko-novinarsko volontiranje na Kanalu Ri (2005.), da bi potom više od godinu dana provela na Radiju Trsat kao, između ostaloga..., i glavna urednica (2005. – 2006.), voditeljica i novinarka te zatim pisala za portal R1 Regionalne radio mreže R1 (2007.).

Nakon toga bila je voditeljica odnosa s javnošću nakladničkih kuća T3 I.D.E.M.O. MEDIA, Verba d.o.o. i Venerus (2009. – 2012.), u kojima je, osim poslova voditeljice odnosa s javnošću, volonterski obavljala i poslove glavne književne urednice, grafičke dizajnerice, lektorice, redaktorice i korektorice te bila osoba zadužena za organizaciju i vođenje programa predstavljanja novih izdanja navedenih nakladničkih kuća, kao i organizaciju predstavljanja na sajmovima knjiga i drugdje, za distribuciju, itd...

Od siječnja 2011. do kraja 2013. godine bila je voditeljica odnosa s javnošću DHK – Ogranka u Rijeci te članica uredništva časopisa za književnost i književne prosudbe "Književna Rijeka", u svojstvu lektorice, redaktorice, grafičke dizajnerice, tehničke urednice i korektorice te, u ime sunakladnika DHK – Ogranka u Rijeci bila je u istome razdoblju i urednica Biblioteke Kazališna knjižnica Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Izvanjska je suradnica-novinarka Total.info portala u nakladi Udruge za promicanje kulture i umjetnosti i kulturnu suradnju u regiji Kulturosfera, u kojoj djeluje i kao promotorica značajnijih aktivnosti Udruge.

Također je i suradnica Psihologijskog portala PSIHOportal .

Majka je četvero djece.

Dosad objavljeno 

 Udvoje (1988.), zbirka poezije. Rijeka, Riječko književno i naučno društvo
 Nježni stihovi (1991.), zbirka poezije. Rijeka, Hrvatsko književno i znanstveno društvo Rijeka
 U njedrima oluje (1993.), zbirka poezije. Rijeka, Biblioteka VAL CDM.
 Grad zatočenih prolaznika (2009.), zbirka poezije. Rijeka, Društvo hrvatskih književnika - Ogranak u Rijeci.
 Ulica neriješenih zagonetki (2011.), roman. Rijeka, VENERUS.
 U njedrima oluje (2011.), zbirka poezije - 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Rijeka, VENERUS.
 Grad zatočenih prolaznika] (2011.), zbirka poezije - 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Rijeka, VENERUS.
 Miris zelenih jabuka / Dnevnik jedne ljubavi (2012.), izbor ljubavne poezije. Rijeka, VENERUS.

Poezija i proza  

 Jedna priča iz Domovinskog rata, knjiga izabranih priča. Hrvatsko društvo pisaca. Rijeka, 2014.
 Književnost uživo, časopis za književnost i umjetnost. Rijeka, Studio TiM & Udruga Katapult
 Magazin GKR. Gradska knjižnica Rijeka
 Književna Rijeka, časopis za književnost i književne prosudbe. Rijeka, DHK-Ogranak u Rijeci
 Dan velikih valova, antologija - proza i poezija RiValova naraštaja s bibliografijom; Ur.: Urem, M.; Ušljbrka, G.; Zagorac, M. Rijeka, 2001.
 Mlada Rijeka u stihu, antologija (ur dr.sc. Goran Kalogjera)
 RiVal, časopis za književnost. Rijeka, Centar društvenih djelatnosti mladih
 Susreti, zbornik Hrvatskog književno-znanstvenog društva. Rijeka, HKZD
 Sunce, zbornik Hrvatskog književno-znanstvenog društva. Rijeka, HKZD
 Plovidba, zbornik Hrvatskog književno-znanstvenog društva. Rijeka, HKZD
 Biografske minijature, zbornik Hrvatskog književno-znanstvenog društva. Rijeka, HKZD
 Godišnjak, zbornik Riječkog književnog i naučnog društva. Rijeka, RKND
 Svjetlost, književni časopis, Karlovac
 Forum, književni časopis, Karlovac
 Webstilus, portal za pisce, umjetnike, novinare i znanstvenike, itd.

Izvori  
 Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.: Poznati i slavni  
 Smashwords: Željka Kovačević Andrijanić
 GoodReads: Books by Željka Kovačević Andrijanić
 GoodReads: Željka Kovačević Andrijanić
 Svartberg.org: Supermama? (intervju)
 "Ugodna poetska večer". Članak: dr. sc. Anita Rončević. Školske novine. Br. 21. Zagreb, 25. svibnja 2010.
 Predstavljen roman "Ulica neriješenih zagonetki" Željke Kovačević Andrijanić 
 Galerija: Predstavljanje romana "Ulica neriješenih zagonetki" Željke Kovačević Andrijanić 
 Predstavljena "Ulica neriješenih zagonetki" Željke Kovačević Andrijanić
 MojaRijeka.hr: Predstavljen roman "Ulica neriješenih zagonetki" Željke Kovačević Andrijanić 
 Booksa.hr: "Ulica neriješenih zagonetki"
 Književa Rijeka. Br. 2-3. Godište XVI. Ljeto-jesen 2011. Ž. Kovačević Andrijanić: "Kruženje planeta". Poezija. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 4. Godište XVI. Zima 2011. Ž. Kovačević Andrijanić: recenzija zbirke poezije za djecu Lj. Kolarić-Dumić: "Igrajmo se radosti". Separat.
 Književa Rijeka. Br. 4. Godište XVI. Zima 2011. Ž. Kovačević Andrijanić: "To nije - to". Priča. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 3. Godište XVII. Jesen 2012. Ž. Kovačević Andrijanić: "Vitlao vjetar uvelo lišće". Priča. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 3. Godište XVII. Jesen 2012. Ž. Kovačević Andrijanić: "Kos Dugonos". Priča za djecu. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 3. Godište XVII. Jesen 2012. Ž. Kovačević Andrijanić: "Čarobna škrinjica". Poezija za djecu. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 4. Godište XVII. Zima 2012. Ž. Kovačević Andrijanić: "Miris poezije kao dašak nenadmašne ljepote u životu predškolskoga djeteta". Esej. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 4. Godište XVII. Zima 2012. Ž. Kovačević Andrijanić: "Božić je i sniježi". Priča. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 4. Godište XVII. Zima 2012. Ž. Kovačević Andrijanić: "Napuštena knjiga". Priča za djecu. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 4. Godište XVII. Zima 2012. Ž. Kovačević Andrijanić: "Cipelice bake Zime". Poezija za djecu. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 1. Godište XVIII. Proljeće 2013. Ž. Kovačević Andrijanić: "Oluja". Priča za djecu. Separat.
 Književa Rijeka. Br. 2. Godište XVIII. Ljeto 2013. Ž. Kovačević Andrijanić: "Oslobođen (?) u trenutku leta". Recenzija romana K. Butkovića "Fifty-fifty". Separat.
 Književa Rijeka. Br. 2. Godište XVIII. Ljeto 2013. Ž. Kovačević Andrijanić: "Ptice se rađaju pjevajući". Priča za djecu. Separat.
 Magazin GKR. "Perverzija". Poezija. Rijeka, 2013.
 Književnost uživo. Godina 1. Br. 3. Poezija. Stranice: 135, 150, 238-240. Rijeka, zima 2013.
 Hrvatsko društvo pisaca: o knjizi "Jedna priča iz Domovinskog rata". Zagreb, 2014. 
 Književnost uživo. Godina 3. Br. 1. "Crveno i crno". Poezija. Str. 101. Rijeka, proljeće 2015.
 Magazin GKR. "Patuljak Pričuljak". Priča za djecu. Rijeka, 2015.
 Magazin GKR. Ž. Kovačević Andrijanić: "Muzej slika ispaljenih i neispaljenih hitaca". Recenzija zbirke antiratne poezije "Zapisano metkom" Zorana Žmirića. Rijeka, 2015.
 Književnost uživo. Godina 3. Br. 2. Ž. Kovačević Andrijanić: "Zatočenica ambisa simbola". Poezija. Str. 47. Rijeka, ljeto 2015.
 Književnost uživo. Godina 3. Br. 2. Ž. Kovačević Andrijanić: "Muzej slika ispaljenih i neispaljenih hitaca". Recenzija zbirke antiratne poezije "Zapisano metkom" Zorana Žmirića. Str. 130-140. Rijeka, ljeto 2015.
 Magazin GKR. Autorica: Željka Kovaćević Andrijanić. Rijeka, 2015.
 Issuu.com: Željka Kovačević Andrijanić – književnost
 Academia.edu: Željka Kovačević Andrijanić – književnost
 Issuu.com: Željka Kovačević Andrijanić – pedagogija
 Academia.edu: Željka Kovačević Andrijanić – pedagogija

Knjige (besplatno preuzimanje):
 Željka Kovačević: "Udvoje". Riječko književno i naučno društvo. Rijeka, 1988.
 Željka Kovačević: "Nježni stihovi". Hrvatsko književno i znanstveno društvo. Rijeka, 1991.
 Željka Kovačević Andrijanić: "Ulica neriješenih zagonetki". Naklada Venerus. Rijeka, 2011.
 Željka Kovačević Andrijanić: "U njedrima oluje". 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Naklada Venerus. Rijeka, 2011.
 Željka Kovačević Andrijanić: "Grad zatočenih prolaznika". 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Naklada Venerus. Rijeka, 2011.
 Željka Kovačević Andrijanić: "Miris zelenih jabuka / Dnevnik jedne ljubavi". Izbor ljubavne poezije: 1987.-1998. Naklada Venerus. Rijeka, 2012.

...itd. (više: Zeljka Kovacevic Andrijanic, Google.hr)

 Hrvatski književnici
 Hrvatski pisci za djecu
 Hrvatski pjesnici
Životopisi, Rijeka
Grafički dizajn
Hrvatski humanitarci